Sports Club Nairi Jerevan (arménsky: Նաիրի Մարզական ակումբ) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Klub byl založen v roce 1954, zanikl v roce 2000.

Historické názvy 

Zdroj:

 1954 – SC Nairi Jerevan (Sports Club Nairi Jerevan)
 1992 – SC Nairit Jerevan (Sports Club Nairit Jerevan)
 2000 – SC Nairi Jerevan (Sports Club Nairi Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1954
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2000
Sport v Jerevanu